

Geografia 
 Groß Leine – comune del Brandeburgo, in Germania
 Leine – fiume tedesco della Turingia e della Bassa Sassonia

Persone 
 Kim Leine – scrittore danese
 Kristine Bjørdal Leine – calciatrice norvegese